Hostetter ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Hostetter (1754–1831), US-amerikanischer Politiker
 Joe Hostetter, US-amerikanischer Jazz-Musiker